Курумі Нара була чинною чемпіонкою, але замість захисту вирішила взяти участь у турнірі в Дубаї.

Сара Еррані виграла титул, у фіналі перемігши Анну Кароліну Шмідлову, у ході турніру в чвертьфінальному матчі проти Беатріс Аддад Майя відігравши в другому сеті три матчболи.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Кваліфікувались

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Fifth qualifier

Sixth qualifier

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

Rio Open, жінки, одиночний розряд
2015